Muta est un autre nom de la déesse romaine du silence Lara.
Wangari Muta Maathai est une militante écologiste et politique ; en 2004, elle devient la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix.
Muta est une commune de Slovénie.
Mut`a désigne un mariage temporaire admis par certaines branches du chiisme.
Muta () peut faire référence à la pagode Sakyamuni du temple Fogong, en Chine.